Damien Maric, né le  à Paris, est un entrepreneur, producteur, auteur et réalisateur français. Il a également été concepteur et superviseur d'effets visuels.

Biographie 
Il voit le film Les Dents de la mer à l'âge de  et demi et sait, à ce moment, ce qu'il veut faire plus tard. Il n'aime pas l'école et se plonge, vers , dans les livres dont vous êtes le héros et les dessins animés. 

Après des études au CLCF (Conservatoire libre du cinéma français), il gagne le prix de la meilleure mise en scène en 2001 pour Histoire d''' aux Rencontres Nationales du court métrage à Bourges. C'est son professeur d'Histoire du cinéma qui avait inscrit son film en compétition et c'est un ami qui récupéra son prix sur scène à sa place, car il ne pensait pas gagner quoi que ce soit.

La même année, Stephen King et Frank Darabont lui donnent les droits d'adaptation de la nouvelle Chambre 312 qu'il adapte deux ans plus tard. Il crée sa société d'effets visuels dans la foulée pour les besoins du film.

2013 est l'année où il bat le record de longévité pour le clip Le Graal de Kyo avec  de diffusion et plus de 19 millions de vues et totalise plus de 45 millions de vues en 5 clips.

Depuis 2014, il commence à produire de gros événements internationaux comme les  des studios Pixar, Danny Elfman ou encore Joe Hisaishi. Il invite des enfants défavorisés, via diverses associations, à découvrir le monde du spectacle et de la musique.

En 2017, il gagne le prix de la « meilleure réalisation » pour la série Urban Jungle, dont il est le producteur, au L.A Web Festival à Los Angeles, dans les studios de Sony Picture où  plus tôt, il était entré illégalement et s’était fait remarquer par le gardien qui le pria de quitter les lieux. En partant, il avait répondu en souriant « I’ll be back ».

En 2019, de l’écriture au lancement, il crée l'enquête multimédia Malfosse. Trois ans de travail, dix supports différents, six entreprises dont Amazon, 114 personnes impliquées ainsi que des stars du polar comme Franck Thilliez et Sophie Loubière. Le projet est nominé aux Grands Prix de la Publicité Radio & de l’Audio Digital dans la catégorie "Dispositif Innovant de l’année".

En 2020, après avoir lancé les chaines Youtube "Le Comité Des Reprises"  et "La Veillée" , il crée deux nouvelles chaînes : Le Bon Nerd dédiée aux jeux de société, rôle, carte et stratégie et "La Théorie de Graham"  une chaîne sur le cinéma. En janvier 2022, fort du succès de ses chaînes Youtube, Asmodée France lui confie la production d'un Talk Show sur l'univers des jeux dont il sera le producteur. 

L'ensemble de ses projets sont rattachés à 101 rêves qu'il avait étant jeune et dont il dresse une liste à l'âge de . À ce jour, 80 vœux ont été réalisés.

 Courts métrages 
 1998 : Anagramme : réalisateur et scénariste
 1999 : Histoire d'  : réalisateur et coscénariste
 2003 : La femme dans la chambre : réalisateur, scénariste et coproducteur. Adaptation de la nouvelle Chambre 312 de Stephen King.

 Romans 
 2006 : Emma, votre vie est liée à la sienne, Angelina Iacovone et Damien Maric, Michel Lafon
 2014 : Les Lendemains d'hier, Angelina Iacovone et Damien Maric, Overlook Media
 2019 : Malfosse, affaire 1948, Stéphane Bourgoin, Anna Buccio et Damien Maric, Bragelonne
 2021 : La Veillée, Patrick Baud et Damien Maric, éditions Albin Michel

 Bandes dessinées et romans graphiques 
 2012 : USS Indianapolis Tome 1, Overlook Media
 2013 : USS Indianapolis Tome 2, Overlook Media
 2014 : La Dernière BD Avant La Fin Du Monde, Ynnis Éditions
 2020 : Arlina, Timothée Rouxel et Damien Maric
 2022 : Les Pionniers, Guillaume Dorison, Damien Maric et Jean Baptiste Hostache 
 2022 : Les Auberges Remarquables, Collaboration 

 Jeux de société et jeux vidéo 
2005 : London 1888, Nekocorp
2008 : Whitechapel, Nekocorp : extension du jeu London 18882008 : Prison Break, M6 Interaction
2008 : Quid, M6 Interaction
2011 : The London Chronicles, Nekocorp
2012 : Supplices. Éditeur, Overlook Publishing
2018 : Perudo. Auteur et producteur, Black Cat/Asmodée Digital
2019 : Galactic Campaign. Auteur et producteur, Black Cat/Gees
2019 : Malfosse, affaire 1948, skill enceinte connectée Alexa. Auteur, Amazon
2019 : Malfosse, affaire 1949, jeu de plateau. Auteur, Don't Panic Games
2019 : Malfosse, affaire 2019, application iOS/Android. Producteur, Black Cat

 Magazines 
2000 : Zurban Campus, Hachette Filipachi 
2011 : Black Frame, Overlook Publishing : éditeur
2016 : Star Wars Insider, Panini magazines : chroniqueur

 Événements 
2011 : Jack L'Eventreur, l'exposition, musée de la carte à jouer : co-créateur et producteur.
 2013 : Halloweeks 2013, le festival des Monstres du Cinéma : créateur et producteur.
 2013 : Last Movie, l'exposition : producteur.
 2014 : Pixar en concert, Disney/Pixar/Overlook events : producteur.
 2015 : Danny Elfman music from the films of Tim Burton, Overlook events : producteur.
 2015 : La Veillée Saison 1-2 (Paris-Avignon), Overlook events : co-créateur et producteur.
 2016 : Distant World, music from Final Fantasy, Overlook events : producteur.
 2016 : Tribute to John Williams, music from Steven Spielberg movies, Overlook events : co-créateur et producteur.
 2016 : La Veillée Saison 3 (Paris), Overlook events : co-créateur et producteur.
 2017 : John Williams Strike Back, music from Harry Potter and Star Wars, Overlook events : co-créateur et producteur.
 2017 : La Veillée Saison 4 (Paris), Overlook events : co-créateur et producteur.
 2017 : La Coupe de France de Street Fighter, Overlook events : co-créateur et producteur.
 2017 : Dragon ball Symphonic Adventure, Overlook events : créateur et producteur.
 2017 : TV Series Live, Overlook events : co-créateur et producteur.
 2017 : Joe Hisaishi Symphonic Concert : Music From The Studio Ghibli Film : producteur.
 2017 : Danny Elfman music from the films of Tim Burton, Overlook events : producteur.
 2017 : Paris Games Week Symphonic, Overlook events : co-créateur et producteur.
 2017 : La Veillée Saison 5 (Paris), Overlook events : co-créateur et producteur.
 2018 : La Veillée Saison 6 (Paris), Overlook events : co-créateur et producteur.
 2018 : Disney,  de Magie, Overlook events : producteur.
 2018 : Distant World, music from Final Fantasy, Overlook events : producteur.
 2018 : La Coupe de France de Street Fighter S2, Overlook events : co-créateur et producteur.
 2018 : Dragon ball Symphonic Adventure, Overlook events : créateur et producteur.
 2018 : La Veillée Saison 7 (Paris), Overlook events : co-créateur et producteur.
 2019 : Cerise chante Disney au Trianon. Overlook events / Disney : producteur.
 2019 : Joe Hisaishi Symphonic Concert : Music From The Studio Ghibli Film (Bruxelles, Lyon) : producteur.
 2019 : John Williams, Hymn to adventure, Music from Jurassic Park and Indiana Jones, Overlook events : producteur.
 2019 : La Veillée Saison 8 (Paris), Overlook events : co-créateur et producteur.
 2019 : Distant World, music from Final Fantasy, Overlook events : producteur.
 2019 : Retour vers le Grand Rex, Overlook events : producteur.
 2021 : La Bonne Auberge en public, Overlook world : producteur.
 2022 : La Veillée Saison 9 (Paris), Overlook  : co-créateur et producteur.
 2022 : Saint Seiya Symphonic Adventure, Overlook events : co-créateur.
 2022 : La Veillée Saison 10 (Paris), Overlook  : co-créateur et producteur.

 Séries TV/Audio 
 2011 : Bref, Canal+ : producteur effet visuel.
 2012 : La Dernière Série Avant La Fin Du Monde, Overlook Films/M6 : réalisateur et producteur.
 2016 : 7 nains et moi, Method/France3 : réalisateur seconde équipe.
 2016 : Urban Jungle, Overlook Films/Canal+/Studio+ : producteur et réalisateur seconde équipe.
 2018 : Le Nom de la rose, 11 Marzo/Palomar : moodboard.
 2019 : Malfosse, Audible : auteur.

 Clips 
 2009 : "La chanson du dimanche" pour Arte/Making Prod : réalisateur
 2013 : "Le Graal" pour le groupe KYO, Overlook Pub/Sony Music : producteur.
 2014 : "L'équilibre" pour le groupe KYO, Overlook Pub/Sony Music : producteur.
 2014 : "1 2 3" pour le groupe Team BS, Overlook Pub/Sony Music : producteur et réalisateur.
 2015 : "Ça va toujours" pour La Fouine, Overlook Pub/Sony Music : producteur.
 2016 : "Es tu validé?" pour La Fouine, Overlook Pub/Sony Music : producteur.

 Émissions TV et Chaines Youtube 
 2013 : Japon Investigation, Overlook Média/JOne : producteur.
 2014 : Japon Investigation saison 2, Overlook Média/JOne : producteur.
 2015 : Japon Investigation saison 3, Overlook Média/JOne : producteur.
 2016 : Le Comité Des Reprises saison 3, Overlook Média/Canal + : producteur.
 2016 : Japon Investigation saison 4, Overlook Média/JOne : producteur, réalisateur.
 2017 : Coupe de France Street Fighter, Overlook Média/Canal+/Twitch : producteur.
 2017 : Le Comité Des Reprises saison 4, Overlook Média/Canal + : producteur.
 2017 : Japon Investigation saison 5, Overlook Média/JOne : producteur.
 2018 : Coupe de France Street Fighter S2, Overlook Média/ES1/Twitch : producteur.
 2018 : Benzaie's Road to RBK, Red Bull/Youtube/GameOne : réalisateur.
 2019 : La veillée, C8 : producteur, réalisateur.
 2019 : Malfosse, affaire 1949. Documentaire : auteur et coproducteur, Ynnis
 2020 : Le Bon Nerd. Chaîne Youtube, Overlook : auteur et producteur
 2020 : La Bonne Auberge. Chaîne Youtube, Overlook : producteur saison 1 et 2  
 2020 : La Théorie de Graham". Chaîne Youtube, Overlook : co-auteur et producteur
 2021 : Tric Trac". Chaîne Youtube, Overlook : développement
 2021 : Dungeon And Dragons Celebration". Wizard Of The Coast, Overlook : producteur
 2022 : Tric Trac Show". Chaîne Youtube, Overlook : Créateur et producteur

 Making of 
 2011 : Bref, le making of VFX : Overlook Films
 2012 : Le Dernier Making Of avant la fin du monde'' : Overlook Films

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Interview de Damien Maric 
 Interview de Damien Maric 
 Podcast avec Damien Maric 
 Interview de Damien Maric

Réalisateur français
Producteur français
Scénariste français de cinéma
Naissance à Paris
Naissance en septembre 1979